

Жабокшекі — село в гміні Дашина Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Жабокшекі — село в гміні Пйонтек Ленчицького повіту Лодзинського воєводства